Добры́нин (Добры́нина) — русская фамилия. Происходит от древнерусского мужского имени Добрыня.

Добрынин 
 Добрынин, Александр Юрьевич (род. 1957) — советский и российский певец, поэт, музыкант.
 Добрынин, Алексей Фёдорович (1922—1999) — председатель колхоза «Колос» Тутаевского района Ярославской области; Герой Социалистического Труда.
 
 
 Добрынин, Борис Фёдорович (1885—1951) — советский географ.
 Добрынин, Вадим Николаевич (1914 — ?) — советский футболист.
 Добрынин, Виталий Алексеевич (1923―1995) ― советский патологоанатом и онколог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой патологической анатомии Казанского медицинского института (1969―1993)
 
 Добрынин, Вячеслав Григорьевич (род. 1946) — советский и российский эстрадный композитор и исполнитель.
 Добрынин, Гавриил Иванович (1752—1824) — автор мемуаров, имеющих важное значение для истории быта русского духовенства.
 Добрынин, Георгий Прокопьевич (1907—1977) — советский генерал, один из руководителей ГУЛага.
 Добрынин, Григорий Прокофьевич (1905 — ?) — советский партийный и государственный деятель.
 Добрынин, Иван Карпович (1898 — ?) — секретарь ЦК Союза пищевиков, участник Гражданской войны.
 Добрынин, Константин Эдуардович (род. 1976) — российский политический и общественный деятель, член Совета Федерации ФС от Архангельской области.
 
 
 
 Добрынин, Пётр Григорьевич (1895—1917) — активный участник борьбы за Советскую власть в Москве.
 Добрынин, Прокопий Иванович (1909—1966) — советский скульптор.



Топоним 
 Добрынин — село в Подкарпатском воеводстве, Польша.

См. также 
 Добрынино
 Добрыня